ОСВ — аббревиатура, может означать:
 ОСВ — Переговоры об ограничении стратегических вооружений
 ОСВ — Программа стерилизации бездомных животных «Отлов-Стерилизация-Возврат» (ОСВ)
 ОСВ — Оборотно-сальдовая ведомость

ОСВ Отдельно-Стоящие Весы